VM i curling 2018 kan henvise til:

 VM i curling 2018 (kvinder)
 VM i curling 2018 (mænd)
 VM i curling 2018 (mixed double)